Drwęca – rzeka w Polsce, dopływ dolnej Wisły
 Drwęca Warmińska – rzeka w Polsce, dopływ Pasłęki
 2 miejscowości w Polsce:
 Drwęca – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Drwęca – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie – klub piłkarski